

Cinema 
 Samoa  (Return to Paradise) –  film del 1953 diretto da Mark Robson
 Il tempo di decidere (Return to Paradise) – film del 1998 diretto da Joseph Ruben

Letteratura 
 Ritorno al paradiso (Return to Paradise) – romanzo di James Albert Michener del 1950

Musica 
 Return to Paradise  – brano musicale di Elton John del 1978 tratto dall'album A Single Man
 Return to Paradise  – album degli Styx del 1997
 Return to Paradise  – album di Sam Sparro del 2012